Jasenje je lahko:
 Jasenje, Bosna in Hercegovina
 Jasenje, Srbija